{{Телепередача
|название_передачи = Куб
|ОригНаз = 
|фото = Kub (TV show).png
|Ширина_фото = 
|описание_фото = 
|Цвет = #E94E32
|цвет_текста = #FFFFFF
|жанр = Телеигра
|слоган = «Куб — это шоу, где даже девяти жизней бывает мало»
|возраст = 
|автор = 
|директор = 
|режиссёр = 
|сценарист = 
|производство = Красный квадрат
|ведущий = Дмитрий Харатьян
|главные_роли =  
|озвучка = Алексей Неклюдов
|повествователь = 
|начальная_тема = 
|завершающая_тема = 
|композитор = Кен Болам, Ник Фостер
|страна = 
|язык = Русский
|сезоны = 2 
|выпуски = 20
|список_выпусков = 
|продюсер = Илья Кривицкий
|исполнительный_продюсер = 
|место_съёмок = Москва, телецентр «Останкино»
|камера = Многокамерная съёмка
|продолжительность = 60 мин.
|статус = Завершено
|канал = Первый канал
|формат_изображения = 16:9 HDTV
|формат_звука = Стерео
|первая_трансляция = 30 марта 
|последняя_трансляция = 30 ноября 2013 года
|премьерные показы = {{телепоказы| Первый канал(2013)| ОНТ(2013)}}
|повторные показы = 

«Куб» — телеигра, выходившая на Первом канале, российский аналог английской телеигры The Cube, в котором участник выполняет различные задания внутри прозрачного куба. За успешное выполнение каждого из них он получает денежный приз. С 30 марта по 15 июня 2013 года игра выходила по субботам в 20:00/20:05. С 14 сентября по 30 ноября 2013 года игра выходила по субботам в 18:45/18:15. Повторные показы некоторых выпусков транслировались с 3 по 24 августа 2014 года по воскресеньям в 17:45. Информации о возможном продолжении проекта не поступало.

Правила 
В шоу необходимо победить в семи играх внутри «Куба». У участника имеются 9 жизней, если испытание на любом уровне успешно не пройдено, он теряет одну «жизнь». После успешного прохождения любого испытания перед игроком стоит выбор: играть дальше или забрать выигранную сумму денег и закончить игру. Но если игрок принял решение играть дальше и вошёл в Куб, то остановить игру и забрать деньги игрок уже не может до успешного прохождения испытания (за исключением пробной попытки перед решением проходить испытание). А если во время выполнения любого из заданий игрок потеряет в Кубе все «жизни», он покинет игру ни с чем.

Если участник доходит до последней, седьмой игры, ему предлагается пройти ещё раз одну из тех шести игр, которые он уже прошёл, но в усложнённом варианте. Если участник проходит седьмую игру, он становится победителем и получает главный приз.

Кроме «жизней», один раз за игру участник может воспользоваться двумя опциями:
 Помощь куба — текущее испытание каким-либо образом упрощается, однако способ упрощения нельзя узнать, не активировав данную опцию.
 Пробная попытка — участник один раз перед любой со 2 по 7 игру может попробовать пройти испытание и решить, будет ли он продолжать игру или заберёт выигранные деньги. Так же и уже во время прохождения любого испытания, с 1 по 7 игру, один раз  можно активировать данную опцию. Но результат пробной попытки никак не учитывается: успешное прохождение не является победой на данном этапе, а неудача не забирает одну из жизней.

Ниже представлен список сумм, которые получает игрок за прохождение соответствующих игр внутри куба:

Все суммы испытаний не суммируются, а заменяются после прохождения каждой по счёту игры.

Крупные выигрыши 
Ни один из участников игры в Российской версии не смог пройти все испытания и выиграть главный приз, но трём участникам удалось дойти до последней, седьмой игры и выиграть по 1 500 000 рублей:
 Юлия Ковальчук, эфир — 20 апреля 2013 года, 7-я игра — «Переворот»., осталось 2 жизни.
 Эдгард Запашный, эфир — 25 мая 2013 года, 7-я игра — «Траектория»., снова осталось 2 жизни.
 Алексей Лысенков, эфир — 5 октября 2013 года, 7-я игра — «Падение», и тут осталось 2 жизни.

Крупные проигрыши 
Два игрока, которые рискнув на 6-ю игру, потеряли все жизни и проиграли по 500 000 рублей:
 Роман Костомаров, эфир — 12 октября 2013 года, 6-я игра — «Трафик».
 Татьяна Судец, эфир — 19 октября 2013 года, 6-я игра — «Инерция».

Испытания «Куба» 

 «Полный оборот» —  участнику нужно встать на вращающийся подиум и попасть мячом в контейнер. Бросок можно будет делать только после полного оборота. Попадание будет засчитано, если мяч останется внутри, если же он выскочил или участник промахнется, то у него сгорит одна жизнь.
 «Координация» — участнику необходимо пронести поднос с пятнадцатью прозрачными цилиндрами из одного угла в другой, не уронив ни один цилиндр и поставить его на специальный подиум, игра считается выполненной, когда поднос простоял на втором постаменте 3 секунды без поддержки.
 «Залп» — через пять секунд после начала игры из пушек вылетят шары, среди которых будет только один белый, а все остальные — красные. Задача: поймать белый шар раньше, чем он коснется любой поверхности.
 «Невидимая цель» — игрок должен бросить кубик через перегородку и попасть в контейнер.
 «Внимание» — у участника будет в руках небольшой кубик, а на полу поочерёдно появятся несколько красных квадратов с длительностью показывания в секунду. Затем на полу на 5 секунд в хаотичном порядке начинает моргать бесчисленное количество такого же размера синих квадратов с минимальным интервалом. Участник должен запомнить местонахождение квадрата, который был показан последним, после чего поставить точно в это место кубик. Даже небольшое отклонение отнимет одну жизнь.
 «Дрейф» — на подставке находится шарик, который игроку нужно сдуть в миску с водой. Попадание принесет участнику выигрыш, промах — отнимет жизнь.
 «Равновесие» — участнику нужно пройти по красному бордюру длиной 3 метра из одного угла в другой. Касаться пола можно только в финишной зоне, если участник сделает это раньше — потеряет жизнь.
 «Подъём» — перед участником горизонтальная труба, в середине которой находится шарик. Используя две верёвки, участнику нужно поднять трубу до уровня контейнеров, так, чтобы шарик не выкатился. Если шарик выкатится раньше, то у участника сгорит одна жизнь.
 «Точность» — перед участником три кольца разного диаметра, находящиеся на одном уровне. За кольцами расположена стойка с кнопкой, обёрнутой к кольцам. Участнику необходимо провести длинный металлический шест через все кольца и коснуться панели. Если шест заденет кольца, то участник потеряет жизнь.
 «Башня» — участник должен построить башню из девяти цилиндров, ставя каждый следующий блок на предыдущий. Если башня падает будучи недостроенной, у игрока сгорает жизнь. Построенная до конца башня должна простоять без поддержки три секунды.
 «Аномалия» — на полу куба появятся числа от 0 до 9. Все числа имеют пары, кроме одного. Участнику нужно сказать, какая цифра не имеет пары.
 «Хладнокровие» — участник должен провести кольцо по трубке из одной стороны в другую.
 «Обмен» — участник должен поменять местами 10 белых и 10 красных шаров, переместив их в соответствующие по цвету контейнеры. Если он не уложится в 10 секунд — то потеряет одну жизнь.
 «Страйк» — участнику необходимо запустить шар по планке так, чтобы он не выходил из контакта с планкой и сбил все стоящие цилиндры.
 «Этажи» — в кубе стоят три подиума: один — с кубиками, второй — с кнопкой, третий — пустой. Игроку нужно переставить 9 или 10 кубиков с одного подиума на другой, используя лишь одну руку. Для старта и завершения игры необходимо той же рукой нажимать на кнопку. Если участник не уложится в 10 секунд, то у него сгорит одна жизнь.
 «Винт» — находясь в зоне для участника, игроку необходимо попасть шариком в цилиндрический вращающийся контейнер.
 «Патруль» — игроку необходимо с закрытыми глазами обойти красный квадрат. Если игрок наступит на красные зоны по краям - то он потеряет жизнь.
 «Переворот» — в центре куба находится круглая стойка, на которой стоят 15 цилиндров, верхние части которых окрашены в красный цвет, а нижние в белый. За 12 (для седьмой игры - 8) секунд участнику необходимо перевернуть все маленькие цилиндры красной стороной вниз, используя только одну руку.
 «Контроль баланса» — игрок берёт в руки конструкцию за красную рукоять, сверху которой закреплена квадратная площадка. На эту площадку игрок кладёт шар. Внутри куба на полу находятся два квадрата: с одного участник стартует, а во втором финиширует. Помимо этого на полу появляются 7 «маркеров» — небольших красных квадратов. Участник должен наступить на все маркеры, держа конструкцию в руке и не роняя шар с площадки. При наступании на маркер его цвет меняется на зелёный. Наступив на все маркеры, игрок должен дойти до конечной точки.
 «Параллель» — игроку необходимо провести стержень между четырьмя наклонными шестами: два из них на одной стороне, другие два — на другой. При этом шесты наклонены в разные стороны, и игроку требуется изменять наклон стержня по пути. Если коснутся стержень и шест - участник потеряет жизнь.
 «Арифмометр» — перед игроком на полу куба начнут появляться и исчезать квадраты группами по несколько штук с интервалом в секунду. Задача игрока — сосчитать их общее количество.
 «Хаос» — в центре куба находится стойка с квадратным контейнером, в котором находится 500 шариков. Игроку надо за 20 (для высоких уровней — 15) секунд выкинуть все шарики за пределы контейнера.
 «Слежение» — на полу куба перед игроком 8 красных квадратов. Вначале игры один из квадратов становится голубым, затем снова красным, после чего эти квадраты начинают хаотично двигаться, не пересекаясь друг с другом. Затем игрок должен наступить на квадрат, который по его мнению в начале игры был голубым.
 «Пересечение» — на полу куба в случайном порядке и с разной скоростью начнут двигаться красная и синяя полоски. Участнику необходимо нажатием соответственно синей и красной кнопки остановить движение полосок тогда, когда они будут попадать в зону, обозначенную двумя чёрными линиями.
 «Уровень» — в кубе находятся вертикальные подставки для стеклянной трубки. На одной из подставок находится эта трубка. В ней находятся 2 шарика возле каждого из концов. Задача игрока состоит в том, чтобы перенести трубку с одной подставки на другую так, чтобы ни один шарик не упал на пол.
 «Схема» — на полу куба расположены 8 (или 9) квадратов, которые начинают в определённом порядке загораться красным цветом и погасать. После того, как демонстрация закончена, игрок должен наступать на соответствующие квадраты в порядке их загорания красным ранее. Последовательность показывается только один раз.
 «Осколки» — находясь в специальной зоне, участник должен бросить красный шарик и разбить им стекло в отверстии, не выходя за пределы зоны.
 «Контроль времени» — игрок находится возле стойки с кнопкой. При её нажатии начинается отсчёт времени. Игрок должен нажать на кнопку два раза, разделив нажатия интервалом в 10 или 30 секунд. Участник может ошибиться не более чем на пол-секунды.
 «Интуиция» — игрок находится в одном из углов куба и держит в руках шар, а в противоположном углу находится контейнер для этого шара. Игрок должен бросить шар через голову, стоя спиной к контейнеру. Шар не должен касаться граней куба при полёте.
 «Вспышка» — в сетке, которой расчерчен пол куба, на полсекунды появятся несколько красных квадратов, количество которых нужно сосчитать участнику.
 «Барьер» — игроку нужно вслепую перешагнуть один или два барьера, не уронив их на пол.
 «Тетрис» — после нажатия игроком на кнопку по полу параллельно линии будет перемещаться «змейка» из 5 красных квадратов. Ещё одним нажатием кнопки игрок останавливает "змейку" и автоматически начинает двигаться вторая. Каждый следующий сегмент имеет большую скорость, чем предыдущий. Игрок должен остановить все 5 «змеек» напротив этой линии.
 «Траектория» — находясь в одном из углов куба (а в игре седьмого уровня — на противоположной стороне куба), участник должен покатить диск в проём.
 «Карточный фокус» — для прохождения испытания, игрок должен нажать на кнопку для начала, вынуть все 25 пластинок из своих отверстий одной рукой за 10 или 8 секунд, и нажать на кнопку для завершения.
 «Угол наклона» — чтобы пройти испытание, игроку необходимо перекатить шарик из одного конца длинной балки в другой, держа её снизу за две рукояти. На другом конце доски расположен небольшой контейнер, в который шарик и должен закатиться.
 «Трамплин» — перед игроком расположены два горизонтальных металлических стержня, загнутые вверх; на небольшом расстоянии размещён прозрачный прямоугольный контейнер. Задача участника — запустить металлический шар по стержням так, чтобы он перелетел в контейнер.
 «Тонкая работа» — в центре находится длинная тонкая балка, края которой обозначены красным цветом. Игрок должен прокатить по этой доске металлический шарик из одного конца в другой. Интерес задания в том, что игрок должен прокатить шарик только одним пальцем.
 «Ловец» — в одном из углов куба расположена стеклянная трубка с шариком. В трубке находится механизм, который выбрасывает шарик (он летит в сторону игрока). Цель игрока — поймать летящий шарик в стакан. Шарик должен быть пойман именно стаканом и не должен коснуться в полёте тела игрока или любой поверхности куба.
 «Баланс» — игрок должен устоять на тонкой красной планке в течение 20 секунд, не коснувшись пола. Отсчёт времени начинается с того момента, как игрок коснулся планки второй ногой. В процессе игры можно оторвать вторую ногу от планки и выполнять задание лишь при помощи одной ноги.
 «Отскок» — в центре куба находится полый цилиндр высотой чуть выше пояса участника. Участник должен попасть мячом в цилиндр, но при этом мяч должен отскочить один раз от пола. Участник может стоять в любом месте куба.
 «Подиум» — находясь в специальной зоне, игрок должен бросить утяжелённый шар на круглую стеклянную площадку, закреплённую на вертикальном шесте на высоте выше человеческого роста, и остановился на ней, не упав на пол.
 «Карточный дом» — используя 15 блоков, игрок должен построить конструкцию, которая изображена на полу куба. На это у игрока есть 20 или 15 секунд. Игра начинается, когда пол становится красным. Участнику необходимо построить конструкцию на красной горизонтальной линии. 
 «Молекулы» — в центре куба стоит стойка, на которой находится вертикальный стеклянный полый цилиндр, внутри которого находятся 20 или 25 красных шаров. Перед началом испытания участник приподнимает цилиндр и шары опрокидываются на пол. У него есть всего 15 секунд, чтобы собрать все шары и положить их обратно в контейнер.
 «Прямое попадание» — внутри куба по его диагонали находится длинная балка, на одном из концов которой находится отверстие, а другой конец отмечен красным цветом. Игрок должен покатить по балке шар в отверстие, начиная в красной зоне.
 «Длительность» — на полу размещены 6 синих квадратов, каждый из которых в хаотичном порядке станет красным, а затем снова синим. Задача: определить, какой из квадратов загорался красным на самое долгое время.
 «Остановка» — при нажатии кнопки, металлический шар, расположенный в верхнем углу куба, начинает скатываться по наклонному трамплину из двух трубок, а штыри, расположенные на другом конце трамплина по краям красной отметки, опускаются. Игроку нужно удерживать кнопку до тех пор, пока шар не окажется на отмеченном участке, после чего отпустить кнопку, чтобы поднявшиеся штыри остановили шар между ними.
 «Восхождение» — поперёк куба расположена конструкция из 10 шестов, под которыми на подставках лежат металлические шары. За 17 (или 15) секунд игроку необходимо расположить все 10 шаров на шестах — при этом, раскладывать их нужно по порядку. К тому же, при касании шаром любой поверхности куба (включая игровую конструкцию), игра заканчивается и игрок теряет жизнь.
 «Колонна» — рядом с игроком стоят шесть кубов, у которых одна сторона закрашена красным цветом, и «колонна», куда нужно их вставить. У участника есть 12 (или 16) секунд, чтобы вставить все кубы, повёрнутые красной стороной к одной из стенок контейнера.
 «Реакция» — участник стоит возле кнопки, перед ним на полу куба находятся 4 прямоугольника. Первый из них начнёт поочерёдно мерцать синим и красным цветом. Нажатием на кнопку участник должен остановить мерцание на краснем цвете. Если ему это удаётся, то мерцать начинает следующий прямоугольник, при этом скорость мерцания возрастает. Для завершения игры участнику необходимо заполнить все 4 прямоугольника красным цветом.
 «Матрёшка» — участник стоит у стола в центре куба, на столе стоят 8 прозрачных колб разного размера. За 12 (или 10) секунд участнику необходимо надеть все цилиндры в правильном порядке — начиная с самой узкой и заканчивая самой широкой — на небольшой широкий шпиль в центре стола.
 «Трафик» — участник стоит у стойки с кнопкой. На полу куба будут двигаться влево-вправо три параллельные красные линии с белыми промежутками разных размеров. Зажатие кнопки заставляет маленький синий квадрат внизу куба двигаться вверх. Участник должен провести квадрат через три промежутка, избегая касания самих линий.
 «Симметрия» — на полу в одной половине куба находится сетка 5x5, игрок стоит в центре куба. На несколько секунд в этой сетке появятся несколько квадратов. Задача игрока — запомнить комбинацию и воссоздать её с помощью блоков в зеркальном отображении в сетке на противоположной стороне.
 «Мгновение» — в центре куба на постаменте в форме полукруга находятся 5 кнопок. В течение 2.000 секунд игроку необходимо нажать на все 5 кнопок по порядку, используя только одну руку. Отсчёт времени начинается с момента нажатия первой кнопки и заканчивается нажатием последней.
 «Расстановка» — в центре куба находится постамент с двадцатью квадратными неглубокими отверстиями в два ряда: 10 в каждом. В отверстия первого ряда вставлены пронумерованные кубики от 1 до 10 в разном порядке, причем грани с цифрами обращены вниз. После того, как пол моргнёт красным, участнику за 15 секунд необходимо переставить кубики в порядке возрастания в отверстия второго ряда.
 «Повтор» — на полу находится поле 3×3 (или 4×4) из больших квадратов. Квадраты поочерёдно начинают загораться красным цветом в хаотичном порядке. Участник должен нажать кнопку, когда загорится квадрат, который уже загорался ранее.
 «Обрыв» — в кубе стоит наклонный трамплин, с которого скатывается мяч. Стоя в отмеченной зоне и надев шлем, игроку необходимо поймать его прежде чем он упадёт на пол. Если игрок касается самой конструкции, он теряет жизнь.
 «Перемещение» — на стойке в центре куба находится контейнер в форме куба и рядом с ним 27 небольших красных кубиков, сложенных в форме куба большего размера. За 20 (или 15) секунд игрок должен перенести все кубики в другой так, чтобы по истечении времени ни один из кубиков не находился даже частично над границей контейнера. Брать в руки можно неограниченное количество кубиков.
 «Направление» — в центре куба стоит наклонная плоскость, разделённая на две части перегородкой. Участник должен прокатить мяч из стартовой зоны так, чтобы он не упал с плоскости и попал в контейнер.
 «Небоскрёб» — участник должен построить башню из восьми кубиков на пьедестале. Изначально кубики сложены рядом как матрёшки (один в другом). За один раз разрешается брать только один кубик. На выполнение задания даётся 12, 10 или 9 секунд (на 7 уровне).
 «Маятник» — в центре куба находится вертикальная стеклянная колонна в форме вытянутой пирамиды, к вершине которой привязана верёвка с шаром на конце. Участник, стоя в обозначенной зоне, должен запустить шар на верёвке так, чтобы он обогнул колонну в центре и сбил другой шарик на подставке.
 «Рокировка» — в центре куба на постаменте стоит конструкция, в которой находятся 11 (или 10) кубиков, среди которых 1 белый. Конструкция устроена так, что вытаскивать кубы можно только снизу. Белый кубик находится сверху. После сигнала у участника есть 18 (или 12) секунд, чтобы вытаскивать и вставлять кубы снизу наверх до тех пор, пока белый кубик не окажется на начальной позиции. Игрок может пользоваться одной рукой и брать по одному кубику за раз.
 «Рикошет» — в одном из углов на полу стоит наклонённая стеклянная панель. Игрок становится напротив и берёт в руки резиновый шарик. Чтобы пройти задание, он должен бросить в эту панель шарик и поймать его той же рукой после отскока.
 «Размер» — участник находится возле стойки с кнопкой. Перед ним на полу появится контур синего квадрата. Через несколько секунд контур исчезнет, а пол заполнит красный квадрат, который начнёт уменьшаться к своему центру. Участник должен нажать на кнопку в тот момент, когда красный квадрат станет такого же размера как и показанный ранее синий.
 «Вершина» — игрок находится в пределах отмеченной красной линией зоне, а напротив него возле стены находится высокая стойка с прозрачной прямоугольной «корзиной». Участник должен подбросить куб, чтобы он попал в этот контейнер. Если куб касается стен или потолка, игра считается проигранной.
 «Рулетка» — участнику необходимо толкнуть шарик так, чтобы он прокатился из красной зоны по окружной балке только один раз, вернувшись обратно в красную зону. Шарик можно запускать как по часовой, так и против часовой стрелки.
 «Щелчок» — на стойке находится стеклянная подставка, на вершине которой лежит красный шарик. Недалеко от стойки находится другая, с небольшим прямоугольным сосудом, заполненным водой. Участник должен запустить шарик щелчком пальца таким образом, чтобы он перелетел в сосуд с водой.
 «Устойчивость» — игрок должен пройти по контуру в форме окружности, не касаясь пола. Начинать и заканчивать движение следует в области, окрашенной в белый цвет.
 «Бдительность» — игрок становится посередине у одной из стенок куба. Пол куба разделён на маленькие квадраты. На полу появляется некоторое количество красных квадратов и через 5 секунд они исчезают. Затем они вновь появляются на тех же местах, но кроме одного. Цель игрока — поставить маленький кубик в ту зону, в которой во второй раз должен был появиться красный квадрат.
 «Количество» — участник становится в центр куба. Как только начинается игра, на полу появляется множество красных квадратов. Игроку необходимо сосчитать их общее количество за 12 (или 10) секунд. По истечении времени квадраты исчезают и участник должен дать свой ответ.
 «Мост» — на полу куба находятся красные линии: два противоположных угла очерчены небольшими по площади треугольниками. Эти два угла соединяются также двумя параллельными линиями, отстоящими примерно на 30 см друг от друга. Участник находится в одном из отмеченных углов. Его цель — вслепую перейти в противоположный угол, не коснувшись красных линий.

Факты 
 В отличие от всех остальных версий игры, где пробную попытку можно использовать со второй игры, в российской версии её можно использовать на первой игре. Также после успешного прохождения испытания Куб говорит участнику, сколько денег тот выиграл. Также Куб объясняет и показывает участнику условия и правила предстоящего испытания, сколько «жизней» осталось у игрока (если он теряет «жизнь»), и ещё при взятии игроком "Упрощения" - Куб сообщает, что именно упростилось для прохождения испытания.
 30 марта 2013, в самом первом выпуске игры, произошла ситуация, когда участник потерял все 9 жизней на одной игре (Анита Цой — «Подъём»). В пятом выпуске, от 4 мая 2013, эта ситуация повторилась — Николай Валуев, игра «Хватка». В первом выпуске в игре «Подъём» ведущий два раза пытался пройти её, но обе попытки не увенчались успехом.
 Несмотря на то, что игрок, по правилам шоу, принимает решение о забирании денег или продолжении игры, зная, какое испытание будет следующим, в выпуске от 13 апреля 2013 года Бари Алибасов был уверен, что хочет забрать деньги, и поэтому не стал смотреть следующую игру. Также в выпуске от 2 ноября 2013 Александр Морозов решил забрать деньги, однако ему должны были показать следующую игру до принятия решения, такая же ситуация произошла в выпуске от 30 ноября 2013 года.
 Сергей Писаренко на данный момент единственный участник, сыгравший в двух версиях «Куба», причём, он в обеих версиях ушёл непобеждённым. 18 мая 2013 он выиграл 250 000 рублей в российской версии, а 23 сентября 2013 выиграл 100 000 гривен (около 400 000 рублей) в украинской версии игры.

См. также 
 Куб (фильм)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы
 Дмитрий Харатьян: «Игроки напрасно ищут в моих глазах подсказку» — интервью с ведущим проекта — Дмитрием Харатьяном
 На Первом Балтийском канале начинается новое игровое шоу «Куб» — публикация о шоу в «Комсомольской правде»

Телепередачи по алфавиту
Телевизионные игры
Интернациональные телепроекты
Телепередачи Первого канала
Телепередачи ГК «Красный квадрат»
Телепередачи, запущенные в 2013 году
Телепередачи, закрытые в 2013 году